Dosso – miasto w Nigrze
 Dosso – departament Nigru
 Dosso – przedkolonialne królestwo w Afryce